Der Begriff Baugesellschaft bezeichnet folgende Unternehmen:

 Allgemeine Baugesellschaft – A. Porr AG, frühere Firma der börsennotierten Baugruppe PORR AG mit Sitz in Wien
 Altenaer Baugesellschaft, ein Wohnungsunternehmen in Nordrhein-Westfalen 
 Baugesellschaft Bellevue, Nachfolgegesellschaft der „Berlin-Hamburger Immobiliengesellschaft“
 Bau-Gesellschaft für Eisenbahn-Unternehmungen F. Plessner & Comp., eine Eisenbahnbaugesellschaft mit Sitz in Berlin
 Baugesellschaft Gebrüder Rank
 Baugesellschaft Heilbronn
 Gemeinnützige Baugesellschaft zu Hildesheim, ein deutsches Wohnungsbauunternehmen in Niedersachsen
 Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft, eine kommunale Immobiliengesellschaft der Stadt Leipzig
 Oberösterreichische Baugesellschaft, Linz, später Vereinigte Baugesellschaft Pirkl & Eysert
 Wiener Baugesellschaft (* 1869, ab Mitte 1934 in Liquidation)